Pronoidae är en familj av kräftdjur. Pronoidae ingår i överfamiljen Platysceloidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pronoidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pronoidae